Елъри Куин може да се отнася за:
 Елъри Куин – псевдоним на писателите Фред Дъней (1905-1982) и Манфред Лий (1905-1971)
 Елъри Куин – псевдоним на Джак Ванс (1916-2013), американски писател
 Елъри Куин – псевдоним на Теодор Стърджън (1918-1985), американски писател
 Елъри Куин – псевдоним на Ричард Деминг (?-?), американски поет и философ
 Елъри Куин – псевдоним на Аврам Дейвидсън (1923-1993), американски писател
 Елъри Куин – псевдоним на Пол У. Феърмен (1916-1977), американски писател
 Елъри Куин – псевдоним на Стивън Марлоу (1928-2008), американски писател
 Елъри Куин – псевдоним на Едуард Хох (1930-2008), американски писател

Псевдонимът „Елъри Куин“ е ползван и от други автори.